Глава — одиниця композиції в літературі.
 Глава (геральдика) — частина щита.
 Глава (застаріле, те саме, що голова) — особа яка керує засіданням або зборами чи стоїть на чолі кого-, чого-небудь.

Топоніми

Глава — село.

Особи 
 Ніколас Глава — чеський хокеїст.
 Лукаш Глава — чеський стрибун з трампліна.
 Ярослав Глава — чеський патологоанатом.
 Якуб Глава — чеський стрибун з трампліна.

Див. також 
 Голова (значення)

Примітки